«Липучка» () — комедийный детектив режиссёра Роба Минкоффа (США, 2011).
 Липучка — род растений семейства бурачниковых.
 Застёжка-липучка — застёжка, действующая по принципу репейника.
 Липучка — в просторечии обозначение для нешипованных зимних шин.
 Липучка для мух — средство для борьбы с мухами и другими летающими насекомыми в помещениях.